Therion – szwedzka grupa muzyczna (początkowo death metal, obecnie metal symfoniczny)
 Therion – grecka nazwa gwiazdozbioru Wilka
 Mistrz Therion (ang. The Master Therion) – pseudonim Aleistera Crowleya
 Therion (LARP) – poznańska gra terenowa